Эхтенки:

 Эхтенки — деревня в Покровском поселении Котельничского района Кировской области.
 Эхтенки — деревня в Комсомольском поселении Котельничского района Кировской области.